Hacka kan syfta på:

 Hacka – ett redskap
 Hacka – ett begrepp inom datorvärlden med tre olika betydelser, se hackare
 Hacka (kortspel) – ett begrepp inom kortspel
 Drottning Hacka – en drottning från forntiden, som enligt legenden ska ha lärt folket att bruka jorden.